Arthur Heyer pintor germano-hungar (Haarhausen, 28 de febrer de 1872; † Budapest, 1931)
 Georgette Heyer escriptora anglesa (16 de agosto de 1902 – 4 de julio de 1974)
 Hans Heyer
 Helene Christaller (nascuda Helene Heyer), escriptora alemanya (1872-1953) 
 William Ronald Heyer conegut com a "Ron" Heyer) (* 1941), un herpetòleg estatunidenc del qual se'n deriven:
 Acromyrmex heyeri
 Adenomera heyeri
 Hylodes heyeri
 Osteocephalus heyeri
 Phyllonastes heyeri
 Scinax heyeri
 Tapinoma heyeri